Pennzoil 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 267 varv (400,5 miles, 644,542 km) på den 1,5-mile långa ovalbanan Las Vegas Motor Speedway i Las Vegas i Nevada i USA. Loppet har körts årligen sedan 1998 och är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen körs på Las Vegas Motor Speedway, det andra är South Point 400.

Tidigare namn 
 Las Vegas 400 (1998–1999)
 CarsDirect.com 400 (2000)
 UAW-DaimlerChrysler 400 (2001–2007)
 UAW-Dodge 400 (2008)
 Shelby 427 (2009)
 Shelby American (2010)
 Kobalt Tools 400 (2011–2013)
 Kobalt 400 (2014–2017)

Vinnare genom tiderna 

  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Las Vegas
Återkommande sportevenemang med premiär 1998